You – Du wirst mich lieben steht für:
 You – Du wirst mich lieben (Roman) (Originaltitel: You), Roman von Caroline Kepnes
 You – Du wirst mich lieben (Fernsehserie) (Originaltitel: You), auf dem Roman basierende Fernsehserie aus 2018